Куманово (община) — адміністративна община в Македонії.
 Куманово — місто в Македонії.
 Куманово (футбольний клуб) — футбольний клуб із однойменного міста.
 Куманово (Болгарія) — село в Болгарії.